Deutsche 5. Armee bezeichnet folgende Großverbände:
* 5. Armee (Deutsches Kaiserreich), Verband im Ersten Weltkrieg
 5. Armee (Wehrmacht), 1939 kurzfristig bestehender Verband der deutschen Wehrmacht

 Siehe auch
 5. Panzerarmee (Wehrmacht)
 5. Armee
 Fifth Army